Elco bezeichnet:
 Elco AG, Unternehmen der Papierindustrie mit Sitz in Brugg, Schweiz
 Elcotherm, Unternehmen zur Produktion von Wärmeerzeugungssystemen mit Sitz in Vilters in der Schweiz
 Elco GmbH, bis Ende 2008 als ELCO Kunststoffe GmbH firmiert, ein Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie (Spritzguss, Thermoformen und Extrusion) mit Sitz in Gütersloh
 Elco Europe GmbH, Autozulieferer mit Sitz in Betzdorf.
 Elco Holdings, börsennotiertes israelisches Unternehmen in den Bereichen Haushaltsgeräte, Bau und Immobilien
 Electric Launch Company, US-amerikanische Werft, die vor allem durch die Produktion von Schnellbooten bekannt wurde.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elco (Illinois)
 Elco (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Elko